Thái Bình peut désigner :

 Thái Bình, capitale de la province de Thái Bình, au Viêt Nam
 Province de Thái Bình, province du Viêt Nam

Homonymie